Le , fleuve de 64 km qui traverse l'agglomération de Buenos Aires, Argentine.
 Riachuelo, municipalité brésilienne située dans l'État du Rio Grande do Norte ;
 Riachuelo, ville de l'Uruguay ;
 Bataille de Riachuelo, combat naval entre la marine brésilienne et la marine paraguayenne, livré le 11 juin 1865, durant la guerre de la Triple-Alliance, sur le fleuve Paraná ;
 Le théâtre Riachuelo Rio, nouveau nom du Cine Palácio, à Rio de Janeiro (Brésil) ;
 , nom de trois sous-marins de la marine brésilienne.